Adriano Bolzoni (1919–2005), journaliste, écrivain et réalisateur italien ;
 David Bolzoni (* 1980), chanteur et compositeur argentin ;
 Francesco Bolzoni (1989), joueur de football italien ;
 Giovanni Bolzoni (musicien) (1841–1919), musicien italien ;
 Giovanni Bolzoni (1905-? ), joueur de football italien ;
 Giovanni Bolzoni (1937-?), joueur de football italien ;
 Nino Bolzoni (1903–1972), rameur italien.